Бокс на летних Олимпийских играх 1992

Медалисты

Страны 

Доминиканская республика, Литва, Танзания и Чехословакия два раза попадали в ¼ финала (1,5 очка); Австралия, Американское Самоа, Аргентина, Венесуэла, Индонезия,
Латвия, Норвегия, Сейшельские острова, Франция и Швеция по одному разу (0,75 очка).
Условные очки считаются по схеме: 1 место — 7, 2 место — 5 … 6 место — 1.

Результаты 
Победители поединков выделены жирным. «Я.п.» — победа за явным преимуществом.

48 кг

51 кг

54 кг

57 кг

60 кг

63,5 кг

67 кг

71 кг

75 кг

81 кг

91 кг

св. 91 кг

Судьи 

  Муили Адеджаре Оджо
  Мишель Аквиль
  Освальдо Бисбаль
  Мухамед Газнави
  Мануэль Валье Эрнандес
  Теодорос Видалис
  Дхармасири Виракун
  Пауль Гордбо
  Кит Дадзие
  Миклош Дёри
  Джерри Дюсенберри
  Рамон Камарена
  Ли Чжэ Ин
  Фрэнсис Макдугалл
  Хосе Антонио Мартин Пасамар
  Джузеппе Минутоли
  
  Александр Николов
  Томислав Папак
  Джек Паучер
  Рышард Редо
  Хильберто Родригес
  Луэча Субаннапонг
  Рауль Толедо
  Хуан Хосе Тонда
  Хуан Торрес де ла Крус
  
  Валерий Фролов
  Хамуда Шемам
  Нуреддин Шерги
  Эрих Штюмпфль
  Мухамед Камель Шубиб
  Сретен Ябучанин

Ссылки 
 Бокс на Олимпийских играх 1992 
 Официальный олимпийский отчёт 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1992
1992 год в боксе
Международные соревнования по боксу в Испании